160-й отдельный сапёрный батальон — воинская часть в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

История 
Сформирован в составе 91-й стрелковой дивизии в 1939 году. В составе действующей армии с 22 июня по 12 октября 1941 года.

Весной 1941 года батальон убыл из места постоянной дислокации 91-й стрелковой дивизии на строительство укреплений в Прибалтике. К моменту начала боевых действий в дивизии был сформирован новый сапёрный батальон, также получивший номер 160.

Батальон прибыл 25 апреля 1941 года в Калварию. С началом боевых действий отступает от границы, с июля 1941 года действует в составе 27-й армии.

Директивой Начальника Генерального штаба Красной армии № 002926 от 12 октября 1941 года расформирован, личный состав обращён на укомплектование 210-го отдельного сапёрного батальона.

Подчинение

Другие инженерно-сапёрные подразделения с тем же номером 
 160-й отдельный сапёрный батальон 91-й стрелковой дивизии 1-го формирования 
 160-й отдельный сапёрный батальон 91-й стрелковой дивизии 2-го формирования
 160-й отдельный инженерно-сапёрный батальон
 160-й отдельный инженерно-минный батальон
 160-й отдельный инженерно-сапёрный батальон 30-й инженерно-сапёрной бригады

Примечания

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны
Сапёрные батальоны